Velika nagrada Francije 1924 je bila druga dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1924. Odvijala se je 3. avgusta 1924 v Lyonu.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Henry Segrave 11:19.0

Viri
www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1924
Sezona Velikih nagrad 1924